Ryton kan syfta på följande:

 Ryton (bägare), antik bägare
 Ryton (flod i Nya Zeeland)

Storbritannien 

 Ryton, Shropshire, ort i England, 
 Ryton (flod i England)
 Ryton, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Ryton, North Yorkshire – en ort i North Yorkshire, England
 Ryton, Tyne and Wear – en stad i Tyne and Wear, England
 Ryton, Warwickshire – en ort i Bulkington, Warwickshire, England
 Ryton-on-Dunsmore – en ort i Warwickshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar